Веселин Георгиев:
 Георгиев, Веселин Иванов (1935—2013) — болгарский писатель, поэт, драматург.
  (род. 1975) — болгарский шахматист, трёхкратный чемпион мира среди глухих. Примечания